Carlos Franco, nombre y apellido, puede referirse a:

 Carlos Franco Iribarnegaray, militar español, ministro del Aire;
 Carlos Franco, pintor español;
 Carlos Franco, jugador de golf paraguayo;
 Carlos Emanuel Franco, arquero de fútbol argentino;
 Carlos Franco, periodista y presentador de noticias chileno.